Il singolare  del Family Circle Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Sabine Lisicki era la detentrice del titolo ha scelto di non partecipare a causa di un infortunio alla caviglia sinistra.

Samantha Stosur ha battuto in finale Vera Zvonarëva 6–0, 6–3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (semifinali, ritiro a causa di distorsione della caviglia)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritiro a causa di un infortunio alla coscia sinistra)
  Samantha Stosur (campionessa)
  Marion Bartoli (secondo turno, ritiro a causa di vertigini e mal di stomaco)
  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Vera Zvonarëva (finale)
  Daniela Hantuchová (semifinali)

 Al'ona Bondarenko (terzo turno)
 Elena Vesnina (terzo turno)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Aleksandra Wozniak (terzo turno)
 Melanie Oudin (quarti di finale)
 Vera Duševina (terzo turno)
 Melinda Czink (primo turno)
 Patty Schnyder (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Family Circle Cup 2010